Saut de la mort ou Le Saut de la mort est le titre de plusieurs œuvres :
 1968 : Saut de la mort (Salto mortale), roman de Luigi Malerba ;
 1976 : Le Saut de la mort, histoire de la série de bande dessinée Jess Long  ;
 1990 : Le Saut de la mort (Bart the Daredevil), épisode de la série Les Simpson.